Mueang Chumphon (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chumphon, Thailanda, cu o populație de 141,765 locuitori și o suprafață de 748,39 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 165 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Chumphon